Oblężenie Torunia (1658)
 Oblężenie Torunia (1703)
 Oblężenie Torunia (1809)